— один из диалектов японского языка, распространённый в префектуре Оита, на Кюсю. Диалект представляет собой диалектный континуум, к примеру, в районах Хита и Накацу используется особый лексикон, отличный от других частей Оиты.

На диалект Оиты повлияли диалекты Тюгоку, к примеру, в отличие от других диалектов Кюсю, в нём редко используется оканчивающая предложение частица -тай, соединительный суффикс -баттэн и субстантивная частица -то. С другой стороны, часто используются окончание -ття (усилительная) и частица -кэн (объяснительная).

Грамматика

Потенциальные формы глаголов 
В диалекте Оиты имеется три разные формы потенциальных глаголов вместо одной. Пример: в литературном японском языке потенциальная форма глагола  — , «мочь есть». В оита-бэне вместо него используется три разных глагола:

  — объективная потенциальная форма: . Отрицательная форма — ;
  — субъективная форма: . Отрицательная форма — ;
  — потенциальная форма, означающая личную возможность: . Отрицательная форма — .

«Ёру» и «тёру» 
В общем случае «-ёру» означает продление действия, а «-тёру» — окончание, продолжение или результат состояния. Эти суффиксы характерны для западных диалектов японского; «ёру» может меняться на «ён», а «тёру» — на «тён».

 ;
 .

Частицы 
 -ття присоединяется к словам для выделения; в целом идентично окончанию «-ттэ».
 .
 -тти — эквивалент литературного «ттэ», выделает прямую речь; используется также в Китакюсю и Курумэ.
 .
 -ни — аналогично литературным восклицательным частицам.
.
 -кэн = -кара (дакэн = дакара).
 -каэ = -кай, но в речи молодёжи почти не встречается.
 .

Глаголы 
В оита-бэне сохраняется неправильное склонение глаголов, кончающихся на -ну, например,  и .

Склонение глаголов верхнего и нижнего двойного ряда старояпонского языка не отпало в диалекте Оиты, однако предикативная форма совпадает с атрибутивной. Нижеприведённая таблица содержит склонение глаголов , , окончаний  и .

 Склонение  старояпонского смешалось со склонением литературного японского. В таблице ниже это показано на примере склонения глагола .

Прилагательные 

В оита-бэне у  меняется форма в зависимости от того, какой гласный предваряет «-и».
 а + и → э: ( → карээ);
 у + и → и: ( → акари:);
 о + и → и: или э: ( → кури: или курэ:)

Звуковой состав 
В отличие от литературного японского, в оита-бэне нет велярного носового согласного.

Многие звуки сливаются в быстрой речи:
 тоси о тоттэ → тосю тотти;
 нани о иттэ иру но → нан ииён но каэ
 микан ва → миканна

Интонация 
Слова в оита-бэне часто имеют отличный от токийского интонационный рисунок. Степень отличия от Токио возрастает при движении от Хиты вглубь; кроме того, в Кумамото и Миядзаки музыкального ударения нет вовсе.

Изменения в произношении 
 дза, дзо → да, до —  → до:кин;
 но: → нё —  → кинё;
 нна  → гэна —  → согэна,  → догэн когэн;
 в быстрой речи нна → йна;
 цу → ту —  → тумаран (распространено в северных районах).

Примечания 

Диалекты японского языка
Префектура Оита